Tweede divisie (mannenhandbal) 2017/18
 Tweede divisie (vrouwenhandbal) 2017/18